Jan ze Służewa  (zm. 1580) – wojewoda brzeskokujawski i inowrocławski
 Jan Henryk Służewski (ur. 1875) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, oficer Legionów Polskich, kawaler Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych, komendant PKU Bochnia